González Flores puede hacer referencia a:

Alfredo González Flores, presidente de Costa Rica entre 1914 y 1917.
Anacleto González Flores, abogado mexicano y dirigente laico reconocido por su resistencia pacífica en contra del gobierno de Plutarco Elías Calles y en pro de la Iglesia católica. 
Emeterio González Flores, insurgente novohispano.
Hermes González Flores, futbolista paraguayo.
Manuel del Refugio González Flores, presidente de México entre 1880 y 1884.